O’Brian ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh O’Brian (1925–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack O’Brian (1914–2000), US-amerikanischer Journalist
 Katy O’Brian (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick O’Brian (eigentlich Richard Patrick Russ; 1914–2000), britischer Schriftsteller und Übersetzer
 Peter O’Brian (* 1947), kanadischer Filmproduzent

Siehe auch:
 O’Bryan
 O’Brien
 Ó Briain

Familienname